Michal Kempný (né le  à Hodonín en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SHK Hodonín, il joue son premier match en senior avec le HK 36 Skalica dans l'Extraliga slovaque en 2008. La saison suivante, il rejoint le HC Kometa Brno dans la 1.liga. Le club accède à l'Extraliga en 2008-2009. Il porte les couleurs de l'Avangard Omsk de la KHL en 2015-2016. Il part en Amérique du Nord en 2016 après avoir signé un contrat d'un an avec les Blackhawks de Chicago. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks face aux Blues de Saint-Louis.

Le , il est échangé aux Capitals de Washington en retour d'un choix conditionnel de 3e ronde en 2018.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || HK 36 Skalica || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || HC Kometa Brno || 1.liga || 18|| 1|| 0|| 1|| 6|| 14|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2008-2009 || SHK Hodonin || 2.liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || HC Kometa Brno || Extraliga || 24|| 0|| 0|| 0|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || SK Horácká Slavia Třebíč || 1.liga || 8|| 1|| 0|| 1|| 14|| 11|| 2|| 1|| 3|| 32
|-
|2010-2011 || HC Kometa Brno || Extraliga || 24|| 0|| 0|| 0|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC Havlíčkův Brod || 1.liga || 32|| 3|| 4|| 7|| 26|| 14|| 1|| 6|| 7|| 16
|-
|2011-2012 || HC Kometa Brno || Extraliga || 23|| 1|| 1|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Havlíčkův Brod || 1.liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Slavia Prague || Extraliga || 51|| 5|| 9|| 14|| 32|| 11|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
|2013-2014 || HC Kometa Brno || Extraliga || 51|| 7|| 8|| 15|| 74|| 18|| 2|| 4|| 6|| 20
|-
|2014-2015 || HC Kometa Brno || Extraliga || 43|| 8|| 21|| 29|| 94|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 59|| 5|| 16|| 21|| 46|| 11|| 2|| 2|| 4|| 12 
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 50 || 2 || 6 || 8 || 22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018|| Blackhawks de Chicago|| LNH||31 ||1 ||6 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Capitals de Washington|| LNH||22 ||2 ||1 ||3 ||14 ||24 ||2 ||3 ||5 ||10 
|-
| 2018-2019 || Capitals de Washington|| LNH||71 ||6 ||19 ||25 ||60 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2019-2020 || Capitals de Washington  || LNH ||58 ||3 ||15 ||18 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2020-2021 || Bears de Hershey || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Capitals de Washington || LNH || 15 || 1 || 1 || 2 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bears de Hershey || LAH || 24 || 0 || 7 || 7 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Firebirds de Coachella Valley || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || HC Sparta Prague || Extraliga || || || || || ||

| 247 || 15 || 48 || 63 || 146 || 30 || 2 || 4 || 6 || 14

Au niveau international 

| 2008 || align=left| République tchèque U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans D1 || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +7||align="left"|  place du groupe A
|-
| 2010 || align=left| République tchèque U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| -1||align="left"| place
|-
| 2016 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 10|| +7||align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| République tchèque|| align=left|Coupe du monde|| 3 ||0 || 0|| 0 || 2 || -4 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde|| 8 ||2 ||1 || 3 ||12 || +3 || align=left| place

Notes et références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HC Brno
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Capitals de Washington
Champion de la Coupe Stanley
Naissance en septembre 1990
Naissance à Hodonín
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč
Joueur des Bears de Hershey